Parzival, een ridder aan het hof van de legendarische koning Arthur, versroman van Wolfram von Eschenbach
 Parsifal (opera), een opera van Richard Wagner
 Parsifal (trein), een Europese internationale trein voor de verbinding Parijs - Hamburg 
 Parsifal (uitgeverij), een Vlaamse uitgeverij van boeken over alternatieve geneeswijzen en esoterie
 Parsifal (platenlabel), een kleinkunst- en muzieklabel uit Brugge